Валанжу́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 75 км на схід від Нанта, 29 км на південь від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Валанжу, Шанзо, Ла-Шапель-Русслен, Шеміє-Меле, Коссе-д'Анжу, Ла-Жумельєр, Неві-ан-Мож, Сент-Кристін, Сен-Жорж-де-Гард, Сен-Лезен, Ла-Саль-де-Віє i Ла-Турландрі було об'єднано в новий муніципалітет Шеміє-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 845 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2224,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Валанжу 
 [ Розташування муніципалітету Валанжу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара